Le qualificazioni del singolare femminile del Kremlin Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Galina Voskoboeva (qualificata)
  Urszula Radwańska (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Alizé Cornet (qualificata)

 Eva Birnerová (secondo turno)
 Anastasija Rodionova (secondo turno)
 Arantxa Parra Santonja (ultimo turno, Lucky Loser)
 Anastasija Pivovarova (primo turno)

Qualificate

  Galina Voskoboeva
  Ol'ga Savčuk

  Ekaterina Ivanova
  Alizé Cornet

Lucky Loser

  Arantxa Parra Santonja

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Kremlin Cup 2011
WTA Tour 2011